{{Кинематографист
|имя                  = Джиа Мантенья
|оригинал имени       = 
|изображение          = 
|описание изображения = 
|имя при рождении     = Джина Кристина МантеньяGina Cristine Mantegna
|профессия            = 
|годы активности      = 2003 — 
|награды              = «Золотой глобус» (2011)
}}
Джиа Мантенья (; род. 1990 в Нью-Йорке) — американская актриса кино и телевидения, начавшая сниматься в возрасте 13 лет.

 Биография 
Джина Кристина Мантенья (настоящее имя актрисы)<ref>Джо Мантенья   на сайте filmreference.com</ref> родилась 17 апреля 1990 года в Манхэттене (Нью-Йорк, США). Отец — известный кинематографист Джо Мантенья, мать — Арлин Мантенья (до замужества — Врель). Ещё в младенчестве девочка с родителями переехала в Лос-Анджелес (штат Калифорния), где её отец продолжил карьеру актёра, сценариста, продюсера и режиссёра, а мать открыла ресторан «Вкус Чикаго» в близлежащем городе Бербанк. Джина с детства серьёзно занималась гимнастикой, балетом, она играет на пианино и саксофоне, хорошо поёт. Младшая сестра — Миа, малоизвестная гримёр, актриса и сценарист.

Дебют девочки на киноэкранах состоялся в 2003 году, когда ей было 13 лет, в фильме «», где главную роль играл её отец. С тех пор Джиа снимается регулярно, в кино- и телефильмах, телесериалах, и по состоянию на март 2019 года она появилась в 29 фильмах (в т. ч. в одном короткометражном) и сериалах. В 2008 году, достигнув совершеннолетия, девушка официально поменяла своё имя на Джиа (она убрала из него букву «н»).

Награды и номинации 
  — Премия «Молодой актёр» в категории «Лучший молодёжный актёрский состав в полнометражном фильме» за роль в фильме «Дети без присмотра» — номинация.
 2011 — «Золотой глобус» в категории «Мисс „Золотой глобус“» за то, что является дочерью известного кинематографиста Джо Мантеньи — победа.

Избранная фильмография 

Широкий экран
 2003 —  / Uncle Nino — Джина
 2004 — Из 13 в 30 / 13 Going on 30 — Джина
 2006 — Дети без присмотра / Unaccompanied Minors — Грейс Конрад
 2007 — В стране женщин / In the Land of Women — подросток
 2010 — И наступит тьма / And Soon the Darkness — Камила
 2011 —  / Emergo — Кейтлин Уайт
 2013 — Эмпайр-стейт / Empire State — Вики
 2013 — Мёрзлая земля / The Frozen Ground — Дебби Питерс
 2013 —  / Jake Squared — Сара
 2014 —  / California Scheming — Хлоя Вандерштеен
 2014 —  / Ask Me Anything — Джейд
 2014 — Принц / The Prince — Бет

Телевидение
 2008—2009 — Втайне от родителей / The Secret Life of the American Teenager — Пэтти (в )
 2008, 2017 — Мыслить как преступник / Criminal Minds — Линдси Вон (в 4 эпизодах)
 2009 — Медиум / Medium — Девин Митчелл (в эпизоде )
 2010—2011 —  / Gigantic — Ванесса Кинг (в 18 эпизодах)
 2013 — Восприятие / Perception — Эрика Бичер (в эпизоде Asylum)
 2014—2015, 2017 — Бывает и хуже / The Middle — Девин Левин (в 10 эпизодах)
 2015 — Под куполом / Under the Dome — Лили Уолтерс (в 6 эпизодах)
 2019 — Частный детектив Магнум / Magnum P.I. — Карен Макдауэлл (в эпизоде Black is the Widow)

Сразу-на-видео
 2014 —  / Squatters — Стефани

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актрисы 

Дети-актёры США
Киноактрисы США